Чупикуаро има више значења:

 Чупикуаро, Нуево Чупикуаро (Акамбаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Чупикуаро (Зирандаро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Чупикуаро (Куизео), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Чупикуаро (Кирога), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику